Micropolis kan avse:
 Micropolis (datorspel)
 MicroPolis Basic
 Micropolis Corporation – ett amerikanskt företag